Унеюв () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Поддембицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 7309 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бжезины
 Бжозувка
 Чекай
 Чепув-Дольны
 Члопы
 Домброва
 Фелицьянув
 Гуры
 Хиполитув
 Козанки-Вельке
 Кучки
 Лекашин
 Ленг-Балиньски
 Ожешкув
 Ожешкув-Колёня
 Островско
 Пенгув
 Рожнятув
 Рожнятув-Колёня
 Скотники
 Спыцимеж
 Спыцимеж-Колёня
 Станиславув
 Веленин
 Веленин-Колёня
 Весцице
 Вилямув
 Воля-Пшедмейска
 Заборув
 Зелень

Прочие поселения 
 Бяла-Гурка
 Буды-Унеёвске
 Члопки
 Гожев
 Грабова
 Гродзиско
 Ящурув
 Калинувка
 Колёня-Скотницка
 Косцельница
 Малы-Ожешкув
 Мышки
 Осина
 Сахалина
 Совинец
 Убыслав
 Вилямувка
 Жабенец

Соседние гмины 
 Гмина Брудзев
 Гмина Домбе
 Гмина Добра
 Гмина Поддембице
 Гмина Пшикона
 Гмина Свинице-Варцке
 Гмина Вартковице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства